Anios peut désigner :
 Anios ou Anius, roi de l’île de Délos dans la mythologie grecque 
 Les Laboratoires Anios